Bretagne Classic Ouest–France 2022 var den 86:e upplagan av det franska cykelloppet Bretagne Classic Ouest–France. Tävlingen avgjordes den 28 augusti 2022 med både start och målgång i Plouay. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av belgiska Wout van Aert från cykelstallet Jumbo-Visma.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Bretagne Classic Ouest–France 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Frankrike